Карл Рудольф Повальки (; , Нойдитендорф — , Вашингтон) — немецкий астроном.

В 1842—1847 гг. состоял при гамбургской, затем при берлинской обсерваториях вычислителем. С 1850 до 1856 гг. помогал Ганзену при вычислениях солнечных и лунных таблиц. Известен своей обработкой наблюдений прохождения Венеры в 1769 г., опубликованной в 1854 г. в Киле (), а также вычислениями орбит малых планет, определением масс Венеры и Марса и т. д. С 1873 г. работал в США.

Литература 
 

Астрономы Германии